L'Autoroute A54 (o A54) belga parte da Nivelles, fino ad arrivare a Charleroi. L'autostrada è lunga 24 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A054